Joy Division est un groupe de rock anglais de la fin des années 1970.
 Joy Division est un film anglais de Reg Traviss (2006).
 Joy Division est un film documentaire anglais de Grant Gee (2007).

Voir aussi